Богдановичи (, ):

 Богдановичи — три дворянских и шляхетских рода разного происхождения.
 Богдановичи — деревня в Гомельской области Белоруссии.
Богдановичи — прежнее название деревни Богданы в Петуховском районе Курганской области России.

См. также 
 Богданович